

Вільчковиці-Ґурні — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Вільчковиці-Ґурні — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства